Siemens M55 — Мобільний телефон фірми Siemens Mobile 2003 року стандарту GSM. Апарат анонсовано 2002 року.

Виходив у варіантах забарвлення: Iridium, Palladium та Ion.

Особливості 
 З кожного боку має по парі червоних діодних індикаторів трикутної форми, що виконують функцію візуального оповіщення. Спосіб оповіщення залежить від профілю вібросигналу (наприклад, при виборі профілю «Москіт» діоди блимають з підвищеною частотою, а при профілі «Маяк» — дуже повільно).
 Хоча апарат і належить до класу M телефонів Siemens, з захисту має лише корпус із міцнішого пластику. Таке рішення було ухвалено через можливу безперспективність телефонів з підвищеним рівнем захисту. Те саме стосується і можливості відтворювати аудіофайли формату MP3 і читати карти пам'яті для моделі S55.

Характеристики

Схожі моделі 
 Nokia 3120
 Motorola C380
 Motorola C390
 Nokia 3100
 Siemens C60

Посилання 
 
 
 
 
 

Стільникові телефони Siemens
Мобільні телефони, представлені в 2003 році